Čukovec (Ludbreg)
 Čukovec (Prelog)